Marton László
 Marton László, nemesnépi, (1857–1915), Zala vármegye főpénztárnoka, söjtöri földbirtokos. 
 Marton László (1925–2008) Kossuth-díjas szobrász
 Marton László (1929–2008) labdarúgó-játékvezető
 Marton László a Bp. Vörös Lobogó csapatának tagja az 1954-es magyar labdarúgó-bajnokság első osztályában
 Marton László (1943–2019) Kossuth-díjas színházi rendező, színházigazgató
 Marton László Távolodó (1956) újságíró, könnyűzenei szakíró
Márton László 
 Márton László (1934) író, diplomata, reklámszakember, a párizsi Magyar Műhely hajdani szerkesztője
 Márton László (1940) erdélyi magyar gépészmérnök, műszaki író
 Márton László (1959) Babérkoszorú-díjas író, drámaíró, műfordító, esszéista
 Márton László (1964) harcművész, magyar kungfu stílus alapító (Si Jo)
 Márton László az 1952. évi nyári olimpiai játékok evezős olimpikonja

hasonló néven
 Márton László Attila (1971) belsőépítész

Jegyzetek